Paso del Águila kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Paso del Águila, Baja California, Tecate, 
 Paso del Águila, Oaxaca, San Juan Lalana, 
 Paso del Águila, Veracruz, Zongolica, 

Robotskapade Mexikoförgreningar